CMY, sigle composé des trois lettres C, M et Y, peut faire référence à :
 Cyan, Magenta, Yellow, un système de couleur.

CMY est aussi un code qui peut faire référence à :
 , à Sparta, dans le Wisconsin, aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports

ja:色空間#CMY